Cèdula hipotecària, tipus d'obligació emesa per entitats de crèdit garantida per préstecs hipotecaris
 Reial cèdula, despatx del rei expedit per algun tribunal superior en què es concedeix una gràcia o es disposa alguna providència